Tkacz Iluzji – opowiadanie Ewy Białołęckiej nagrodzone „Zajdlem”
 Tkacz Iluzji – zbiór opowiadań Ewy Białołęckiej